Игорь Головин:
 Головин, Игорь Иванович (род. 1964) — российский актёр театра и кино.
 Головин, Игорь Николаевич (1913—1997) — доктор физико-математических наук, профессор.